Пунтальяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 35,10 км². Население 2425 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Municipio de Puntallana
 Información del municipio
 Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе